Владимир Ефимович Брайнин (4 ноября 1951, Москва) — российский . Член-корреспондент Российской академии художеств. Живёт и работает в Москве.

Биография 
 Родился 4 ноября 1951 года в Москве.
 В 1968 году окончил детскую художественную школу Краснопресненского района Москвы.
 В 1968-70 гг. работал художником-декоратором в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
 В 1968-73 гг. учился живописи в студии Е. А. Додонова.
 С 1971 по 1976 год учился в Московском полиграфическом институте (отделение художественно-технического оформления печатной продукции).
 С 1976 года член Объединения молодых художников и искусствоведов МОСХ РСФСР.
 В 1980-е — 1990-е — художественный руководитель межрегиональных и международных творческих групп в доме творчества «Сенеж».
 С 1983 года член Союза художников СССР (Московский Союз художников).
 С 2001 — член-корреспондент Российской академии художеств.

Брайнин пишет с натуры Москву. Индивидуальный стиль Брайнина сложился из сочетания традиций примитивизма, композиционных приемов старой фотографии и виртуозного владения кистью. Его картины философские, с элементами сюрреализма, однако это окружающий художника мир, насыщенный романтическим отношением к действительности. Живопись элитная, рафинированная, живопись для живописцев.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Музей ART4, Москва.
 Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Екатеринбург.
 Калининградская художественная галерея, Калининград.
 Херсонский художественный музей им. Шовкуненко, Херсон.
 Музей изобразительных искусств, Нижний Тагил.
 Николаевский художественный музей, Николаев.
 Тульский музей изобразительных искусств, Тула.
 Курганский областной художественный музей, Курган.
 Ярославский художественный музей, Ярославль.
 Ludwig Museum, Кёльн, Германия.
 Дрезденская картинная галерея, Дрезден, Германия.
 Бюро современного искусства, Варшава, Польша.

Персональные выставки 
 2022 - «Феномен льва». Арт-квартал "Хохловка", Москва.
 2009 — Галерея Полины Лобачевской, Москва.
 2006 — «Владимир Брайнин. Диалог с собой». Новый Манеж, Москва.
 2005 — «Улицы». Галерея Кино, Москва.
 2004 — Галерея мастеров, Москва.
 2002 — «Владимир Брайнин. Картины». Новый Манеж, Москва. «Владимир Брайнин. Картины». Саратовский государственный художественный музей им. А. Н. Радищева.
 1998 — «Пейзаж. Счастливый конец» (Ирина Старженецкая, Екатерина Корнилова, Владимир Брайнин). ЦВЗ «Манеж», Москва.
 1997 — Галерея Фонда «Русская культурная инициатива», Женева, Швейцария.
 1996 — Художественная галерея «Нескучный сад», Москва.
 1995 — Галерея «Юнион», Москва.
 1992 — Программа «Дуэты» (совместно с В. Кошляковым). «Доминус», МАРХИ, Москва.
 1991 — Выставочный зал СХ СССР (Тверская, 25), Москва.
 1988 — «Владимир Брайнин» (совм. с Л. Барановым). Дом скульптора, Москва.
 1984 — «Владимир Брайнин» (совм. с Г. Кичигиным). Выставочный зал МОСХ на ул. Жолтовского, Москва.
 1978 — Однодневная выставка. Дом художника на Кузнецком мосту, Москва.

Награды 
 Знак отличия «За достижения в культуре» (2004).
 Лауреат премии города Москвы в области литературы и искусства (2002).
 Медаль Биеннале стран Балтийского моря в Ростоке.

Семья 
 Отец — Брайнин Ефим Израилевич, актер, переводчик.
 Мать — Шевелева Ася Ильинична, педагог, библиотекарь.
 Сын — Брайнин Кирилл Владимирович (род. 3 апреля 1979), журналист, комментатор в Дирекции Информационных Программ на Первом канале.

Ученики 
 Додонов, Игорь Андреевич

Ссылки 
 Владимир Брайнин на сайте ART4.RU
 Владимир Брайнин
 Брайнин Владимир Ефимович (1951)

Источники 
 Никич Г. Владимир Брайнин. Vladimir Brainin. — М.: Ganymed Publishers, 1995.
 Никич Г. Владимир Брайнин: Я родился в 1951. — М.: Сов. художник, 1991. — 79 с.
 Деготь Е. Владимир Брайнин // Советская живопись. — 1987. — N 9.
 Мейланд В. Выставка В. Брайнина и Г. Кичигина // Советская живопись. — 1986. — N 8.

Примечания 

Современные художники России
Выпускники Московского университета печати
Члены-корреспонденты РАХ
Члены Союза художников СССР
Члены Московского Союза художников
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского